Джеймс Ангус Джеральд Мортсон (, 24 января 1925, Нью-Лискирд, Онтарио, Канада— 8 августа 2015, Тимминс, Онтарио Канада) – канадский хоккеист, защитник. Провёл 13 сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступал за команды «Торонто Мэйпл Лифс», «Чикаго Блэк Хокс» и «Детройт Ред Уингз».

Игровая карьера 
Начал свою хоккейную карьеру в юниорской Хоккейной лиге Онтарио в команде «Торонто Сент-Майклс Мэйджорс». За два сезона, проведённые в ОХЛ, Мортсон дважды выигрывал Мемориальный кубок, трофей, вручаемый победителю Канадской хоккейной лиги.

В 1946 году дебютировал в НХЛ, подписывая контракт с «Торонто Мэйпл Лифс», и в первый же сезон выигрывает с командой Кубок Стэнли. А всего, за шесть лет проведённых в «Торонто», он четырежды поднимал заветную чашу над своей головой. В 1952 году его обменивают в «Чикаго Блэк Хокс», где в 1954 году он становится капитаном команды и сохраняет это звание до 1957 года. Свой последний сезон в НХЛ Гас Мортсон провёл выступая за «Детройт Ред Уингз».

В августе 2015 года скончался в 91-м году жизни.

Награды и достижения 
 Обладатель Кубка Стэнли (4): 1947, 1948, 1949, 1951
 Участник матчей всех звёзд НХЛ (8): 1947, 1948, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1956

Клубная карьера

Примечания

Ссылки 
 Статистика Гаса Мортсона на The Internet Hockey Database
 Биография Гаса Мортсона на Legends of Hockey
 Профиль Гаса Мортсона на NHL.com RU

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Торонто Сент-Майклс Мэйджорс»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ